

Sigle 
 Air Force of Zimbabwe

Codici 
 afz – codice ISO 639-3 della lingua obokuitai